Baghlân ou Baghlan peut désigner :
 la province de Baghlân, en Afghanistan
 la ville de Baghlân, située dans cette province